Pierre Caron ou Pierre Le Caron peut faire référence à :
 Pierre Caron (1875-1952), chartiste, historien de la Révolution française, directeur général des Archives de France (1937-1941) ;
 Pierre Caron (1901-1971), réalisateur français ;
 Pierre Caron (1936-), homme politique canadien ;
 Pierre Caron, homme de lettres québécois ;
 Pierre Le Caron, imprimeur-libraire actif à Paris à la fin du .